Aiton kan som auktorsförkortning betyda:

 William Aiton
 William Townsend Aiton

Robotskapade auktorsförkortningar